Мирослав Враштил: Враштил, Мирослав (род. 1951) — чехословацкий гребец.
 Враштил, Мирослав (род. 1982) — чешский гребец.